Татьяна Ильина:
 Ильина, Татьяна Валериановна (1934—2020) — советский и российский искусствовед.
 Ильина, Татьяна Никитична (род. 1960) — советский и российский режиссёр мультипликации, сценарист и художник-постановщик, педагог.